Провинция Арауко  () — провинция в Чили в составе области Био-Био. 

Включает в себя 8 коммун.

Территория — 5456 км². Население — 166 087 человек (2017). Плотность населения — 30.44 чел./км².

Административный центр — Лебу.

История 
1 июня 2011 года в провинции произошло землетрясение магнитудой 6,4.

География 
Провинция расположена на юго-западе области Био-Био.

Провинция граничит:
 на севере — Тихий океан;
 на востоке — провинции Мальеко, Био-Био, Консепсьон;
 на западе — Тихий океан.

Административное деление 
Провинция включает в себя 8 коммун:
 Арауко. Админ. центр — Арауко.
 Каньете. Админ. центр — Каньете.
 Контульмо. Админ. центр — Контульмо.
 Куранилауэ. Админ. центр — Куранилауэ.
 Лебу. Админ. центр — Лебу.
 Лос-Аламос. Админ. центр — Лос-Аламос.
 Тируа. Админ. центр — Тируа.

Ссылки

Примечания 

Провинции Чили